Гласнович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гласнович, Йосип (род. 1983) — хорватский стрелок, специализирующийся в дисциплинах трап и дубль-трап.
 Гласнович, Никита (род. 1995) — шведская тхэквондистка, призёрка чемпионатов Европы и Европейских игр.